Moso steht für:

 Moso (Insel), eine Insel im Pazifikstaat Vanuatu
 Moso (Schwert), eine Waffe aus Indonesien
 Mosuo (auch Moso), eine Volksgruppe in China

Siehe auch:
 Moso-Bambus, Bambusart
 Mosso